Lucius Cornelius Merula est le nom de deux personnalités romaines de la gens Cornelii :
 Lucius Cornelius Merula, consul de la République romaine en 193 av. J.-C.
 Lucius Cornelius Merula, consul suffect de la République romaine en 87 av. J.-C.

bg:Мерула
de:Merula
en:Merula